

Onomastica
Asclepiade – nome proprio di persona maschile

Persone
Asclepiade di Tragilo – scrittore greco antico (fine V secolo a.C.?)
Asclepiade di Samo – poeta greco antico di epigrammi (III secolo a.C.)
Asclepiade di Bitinia – medico greco antico, attivo anche a Roma (I secolo a.C.)
Asclepiade di Mirlea – grammatico greco antico (I secolo a.C.)
Asclepiade – storico greco antico noto solo da una citazione di Arriano
sant'Asclepiade, patriarca di Antiochia (III secolo)